Raninoides är ett släkte av kräftdjur. Raninoides ingår i familjen Raninidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Raninoides